Грейдер (дорога) або Грейдерна дорога — Давня назва ґрунтової дороги іноді з додаванням гравію, щебеню та піску, яку вирівняли та спрофілювали вручну, або за допомогою спеціально виготовленої волокуші за формою трикутника з дерев’яних, металевих брусів, або залізничних рейок. Після появи спеціального механізму для цих цілей, термін «грейдер» перейшов у назву цього механізму і для позначення дороги не вживається.
 Грейдер ( < to grade — «вирівнювати») — виймально-транспортна та (або) землерийно-планувальна машина, якою переміщують, розрівнюють, планують і профілюють великі площі, насипи та укоси, влаштованих з ґрунту та (або) з інших сипучих матеріалів.